Ali Khamis - pallamanista bahreinita
Ali Khamis - pallavolista bahreinita
Ali Khamis Khamis - velocista e ostacolista bahreinita